

Patronymie

 Augusta La Torre (1946-1988), révolutionnaire maoïste péruvienne, membre du Sentier lumineux ;
 Bernardo de la Torre, un conquistador espagnol du  siècle ;
 Fabrizio La Torre (1921-2014), photographe italien ;
 Felipe Yáñez de la Torre (né en 1953), coureur cycliste espagnol ;
 Francisco de la Torre (1460-1505), compositeur espagnol ;
 Gabriel García De la Torre (né en 1979), footballeur espagnol ;
 Alfonsa de la Torre (1915-1993), écrivaine espagnole membre de la Génération de 36 ;
 Josefina de la Torre (1907-2002), poétesse, dramaturge, actrice et artiste lyrique espagnole ;
 Matilde de la Torre (1884-1946), journaliste cantabraise, écrivaine et femme politique républicaine espagnole ;
 Miguel Ángel de la Torre (1884-1930), écrivain et journaliste cubain ;
 Orlando de la Torre (1943-2022), footballeur péruvien ;
 Víctor Raúl Haya de la Torre (1895-1979), homme politique péruvien ; 
 Vincent Latorre (né en 1980), comédien français de théâtre ;
 Francisco de la Torre Díaz (né en 1972), homme politique espagnol, membre de Ciudadanos ;
 Francisco de la Torre Prados (né en 1942), homme politique espagnol, membre du Parti populaire et maire de Malaga.

Toponymie

 Alhaurin de la Torre, une commune d’Espagne ;
 La Torre de Esteban Hambrán, une commune d’Espagne ; 
 Villagarcía de la Torre, une commune d’Espagne ;
 La Torre, une commune d’Espagne.

Voir aussi
 

Patronyme hispanique
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme